Daiser ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Daiser (1635–1705), Teilnehmer am bayerischen Volksaufstand 1705
 Karl Daiser (1847–1914), deutscher katholischer Geistlicher und Abgeordneter
 Peter Daiser (* 1979), deutscher Hochschullehrer